Kabinett Svinhufvud steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Svinhufvud I (1917 bis 1918)
 Kabinett Svinhufvud II (1930 bis 1931)